Ahmovaara kan syfta på

 Ahmovaara, Juga – en by i kommunen Juga, Norra Karelen i Östra Finlands län 
 Ahmovaara, Lieksa – en bebyggelse i staden Lieksa, Norra Karelen i Östra Finlands län